Конвенция Альвенслебена — соглашение между Пруссией и Россией, заключенное а, во время Польского восстания 1863 года.

Было подписано в Петербурге министром иностранных дел князем А. М. Горчаковым и генерал-адъютантом прусского короля Густавом фон Альвенслебеном. Соглашение позволяло русским войскам преследовать повстанцев на прусской территории, а прусским войскам на российской территории. Не была ратифицирована.

Международные договоры Пруссии
Международные договоры Российской империи
Российско-германские отношения
Германия в XIX веке (1806—1918)
1863 год
Договоры по алфавиту